Bei den XXII. Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi fanden zwei Wettbewerbe im Curling statt, einer für Männer und einer für Frauen. Austragungsort war das Ice Cube Curling Center im Olympiapark.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Qualifikation 
Für beide Turniere wurden sieben der zehn Startplätze auf Basis eines Punktesystems vergeben, das die Ergebnisse der Weltmeisterschaften der Jahre 2012 und 2013 berücksichtigte. Das Punktesystem gewichtete die Ergebnisse der vergangenen zwei Weltmeisterschaften gleich stark. Dabei erhielt der Weltmeister jeweils 14 Punkte, der unterlegene Finalist 12, der Drittplatzierte 10, der Viertplatzierte 9 – bis zum Zwölftplatzierten, der einen Punkt bekam. Die Punkte der Auswahlen Schottlands galten für Großbritanniens.

Je zwei weitere Startplätze wurden bei einem Qualifikationsturnier ermittelt, an dem alle Teilnehmer der Weltmeisterschaftsturniere 2011 bis 2013 teilnahmen. Dieses Turnier fand vom 10. bis 15. Dezember 2013 in Füssen statt. Die beiden russischen Curlingteams waren als Gastgeber automatisch qualifiziert.

Erläuterungen 
 Das Hammersymbol bedeutet das Recht des letzten Steins im ersten End.
 X in der Tabelle weist auf nicht oder nicht zum Ende gespielte Ends hin, da eine Mannschaft aufgegeben hat.

Turnier der Frauen

Teams

Round Robin

Finalphase 

Halbfinale: 19. Februar 2014, 19:00 Uhr

Spiel um Platz 3: 20. Februar 2014, 12:30 Uhr

Finale: 20. Februar 2014, 17:30 Uhr

Endstand

Turnier der Männer

Teams

Round Robin

Tie-Breaker 
18. Februar 2014, 09:00 Uhr 
Entscheidungsspiel um Platz 4 und den damit verbundenen Einzug ins Halbfinale.

Finalphase 

Halbfinale: 19. Februar 2014, 19:00 Uhr

Spiel um Platz 3: 21. Februar 2014, 12:30 Uhr

Finale: 21. Februar 2014, 17:30 Uhr

Endstand

Weblinks 
 Offizielle Resultate: Frauen, Männer
 Informationen der World Curling Federation zur olympischen Qualifikation (englisch).

Einzelnachweise 

Curling
2014
Curling 2014
Curling (Russland)